Bolesław V van Polen (1226-1279), groothertog van Polen (1243-1279)
 Bolesław V van Warschau (~1453-1488), hertog van Warschau (1454-1488)